CWP steht als Abkürzung für:

 Communist Workers’ Party, US-amerikanische Partei (1969–1985)
 Coperion Werner & Pfleiderer, Vorgängerfirma der Coperion, deutsches Maschinenbauunternehmen

Abkürzung